Волчино — топоним:

Белоруссия 
 Волчино — деревня в Мядельском районе Минской области.
 Волчино — озеро Мядельской группы.

Россия 
 Волчино — деревня в Оконешниковском районе Омской области.
 Волчино (озеро) — озеро на севере Удомельском районе Тверской области.